Internazionali d'Italia 2016 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på grusbaner i Foro Italico i Rom, Italien i perioden 9. - 15. maj 2016. Det var den 73. udgave af Internazionali d'Italia, og den var sæsonens femte turnering i kategorien ATP World Tour Masters 1000 på mændenes ATP World Tour 2016, mens den var sæsonens anden turnering i kategorien WTA Premier 5 på kvindernes WTA Tour 2016. På grund af et sponsorat fra banken Banca Nazionale del Lavoro (BNL) blev turneringen afviklet under navnet Internazionali BNL d'Italia.

Skotten Andy Murray blev den første britiske vinder af turneringens herresingletitel siden 1931, da han i finalen, der blev spillet på Murrays 29-årsfødselsdag, besejrede den forsvarende mester, førsteseedede Novak Djokovic, med 6−3, 6−3. Dermed vandt skotten sin 12. ATP World Tour Masters 1000-titel i karrieren, og han fik dermed revanche for finalenederlaget til netop Djokovic den foregående uge i Madrid Open. Sejren var Andy Murrays 36. singletitel på ATP World Tour-niveau i karrieren, men det var første gang siden Rogers Cup i juli 2015, at han vandt en turnering på ATP World Tour.

I damesingleturneringen sejrede Serena Williams, som i den første rent amerikanske damesinglefinale i turneringen siden 1970 (og den første på WTA Tour siden 2012) besejrede Madison Keys med 7−6, 6−3. Sejren var Williams' første titel i 2016 og den 70. titel i karrieren. Til gengæld var Madison Keys i sin hidtil største finale.

Herredoubletitlen blev vundet af Bob og Mike Bryan, der i finalen besejrede Vasek Pospisil og Jack Sock med 2−6, 6−3, [10−7], og som dermed vandt deres fjerde titel i Rom (i deres syvende finale) og deres 36. ATP World Tour Masters 1000-titel i herredouble i karrieren.

Martina Hingis og Sania Mirza vandt deres 14. titel som par, men den første på rødt grus, da det schweizisk-indiske par i finalen besejrede russerne Jekaterina Makarova og Jelena Vesnina med 6−1, 6−7, [10−3].

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg € 5.845.385 ekskl. per diem, fordelt på € 3.748.925 i mændenes rækker og € 2.096.460 i kvindernes.

Resultater

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Eksterne henvisninger 
 Internazionali d'Italia

Noter 

2016
WTA Tour 2016
ATP World Tour 2016